Island in the Sun steht für:

 Island in the Sun (Harry-Belafonte-Lied), Lied von Lord Burgess und Harry Belafonte (1957)
 Island in the Sun (Roman), Roman von Alec Waugh (1956)
 Island in the Sun, Originaltitel von Heiße Erde, US-amerikanische Verfilmung des Romans (Regie: Robert Rossen, 1957) 
 Island in the Sun (Weezer-Lied), Lied der Band Weezer (2001)